Ansar kan syfta på:
 Ansar (islam) – följeslagarna i Medina som tog emot den islamiske profeten Muhammed

Geografi

Antarktis 

 Islotes Ansar ,

Indien 

 Ansar (vattendrag), 

Robotskapade Indienförgreningar